Парвати может означать:
 Парвати  — одно из имён супруги бога Шивы.
 Парвати —  река в Индии.
 Парвати — женское имя.

См. также 
 Оманакуттан, Парвати
 Хан, Парвати